HMS Oberon ha sido el nombre de seis buques de la Royal Navy británica, en referencia al rey Oberon de la obra de William Shakespeare, Sueño de una noche de verano:

  fue una balandra-bergantín armada con 16 cañones botada en 1805 y desguazado en 1816.
  fue un vapor de ruedas botado en 1847, y utilizado como buque objetivo desde 1870, fue hundido en 1874 durante experimentos con minas navales, fue reflotado en 1875 y vendido para desguace en 1880.
  fue un destructor de clase M  botado en 1916 y vendido para desguace en 1921.
  fue un buque guardacostas, anteriormente civil con el nombre Lady Ailne. Fue botado en 1884, adquirido por la Royal Navy en 1888, y renombrado HMS Oberon. Fue posteriormente renombrado  después de un año, y posteriormente HMS Undine en 1904. Fue vendido en 1906.
  fue un submarino de la clase Odin botado en 1926 y desguazado en 1945.
  fue un submarino, líder de su clase botado en 1959, fue dado de baja en 1986, vendido en 1987 y desguazado en 1991.

Nombres de buques británicos